Stanjo ima više značenja:
 Stanjo (Bolonja)
 Stanjo (Firenca)
 Stanjo (Parma)